Diastema kan syfta på:

 Diastema (tänder) – en bredare klaff mellan två tänder
 Diastema (fjärilar) – ett släkte fjärilar
 Diastema (växter) – ett släkte gloxiniaväxter